Francisco de Paula — santo católico

Topônimos 
 São Francisco de Paula (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais
 São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul
 São Francisco de Itabapoana — município do estado do Rio de Janeiro, antigamente chamado de São Francisco de Paula

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos